hrabstwo Covington (ang. Covington County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Covington (ang. Covington County) w USA, w stanie Missisipi